HMS Bulwark je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Bulwark (1780) 
 HMS Bulwark (2.) 
 HMS Bulwark (1859) 
 HMS Bulwark (1860) 
 HMS Bulwark (1899) 
 HMS Bulwark (R08) 
 HMS Bulwark (L15)

Bulwark